Trujillo [truchiljo] může znamenat:

příjmení
 Alfonso López Trujillo (1935–2008) – kolumbijský kardinál
 Chad Trujillo (* 1973) – americký astronom
 Rafael Trujillo (1891–1961) – dominikánský diktátor
 Robert Trujillo (* 1964) – americký baskytarista

místní název
 Trujillo (Španělsko) – město
 Trujillo (Peru) – město
 Trujillo (Honduras) – město

Externí odkazy